Musulmans peut désigner :
 les musulmans, les personnes membres de la religion musulmane ;
 les Musulmans, une des nationalités des pays de l'ex-Yougoslavie ;
 les musulmans noirs américains ;
 les musulmans hongrois de Nusaybin ;
 les Tibétains musulmans ;
 les musulmans laïcs, les personnes à la fois membres de la religion musulmane et laïques ;
 les Frères musulmans, une organisation panislamique fondée en 1928 et notamment active en Égypte où elle est considérée comme terroriste ;
 Musulmans de France, un film documentaire français de 2009.

Quasi-homophonie 
 Muselmann, dans les camps de concentration, désigne ceux dont la déshumanisation est accomplie (morts vivants).